Het ATP-toernooi van Hamburg 2008 (met de officiële naam Masters Series Hamburg 2008) werd gespeeld van 12 tot en met 18 mei 2009. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Hamburg
Hamburg